Lumiste ist der Familienname folgender Personen:
 Jüri Lumiste (* 1957), estnischer Schauspieler und Regisseur
 Mai Lumiste (1932–1985) estnische Kunsthistorikerin
 Ülo Lumiste (1929–2017), estnischer Mathematiker